Szonów – miasto w Czechach, w kraju morawsko-śląskim
 Szonów – wieś w Polsce, w województwie opolskim
 Szonów – przystanek kolejowy w Szonowie, w Czechach